Európai és eurázsiai országok átlagfizetés alapján.

A lenti térképen és táblázatban az átlagfizetések 2020-2022 táján. 

2021-ben az Eurostat adatai alapján az Európai Unióban a magyar fizetések az egyik legalacsonyabbak voltak; a 2004-ben az unióhoz csatlakozó Visegrádi Együttműködés országai és a baltikumi három állam közül Magyarország 2021-ben az utolsó helyen végzett.

Nettó havi fizetés
Átlagos havi nettó fizetések 2020-2022 táján, euróban számolva:

Az adatot megérintve megjelenik az ország neve. Az adatok forrásai a táblázatban.

Európai és eurázsiai országok  
Táblázat a havi nettó és bruttó átlagfizetésekről (rendezhető táblázat):

Összehasonlításul

Kapcsolódó cikkek 
 Európai országok listája minimálbér szerint

Hivatkozások

Megjegyzés

További információk
Eurostat: Wages and labour costs
Eurostat: Minimum wages August 2011
FedEE;Pay in Europe 2010
Wages (statutory minimum, average monthly gross, net) and labour cost (2005) CE Europe 
Wages and Taxes for the Average Joe in the EU 27 2009 
ru: Moldovans have lowest wages in Europe
UK Net Salary Calculator
Database Central Europe: wages in Central and Eastern Europe 

Gazdaság országok szerint